Кунгурцев — русская фамилия. Известные носители:
 Кунгурцев, Антон Герасимович (1901—1930) — советский поэт.
 Кунгурцев, Виктор Петрович (1941—2003) — советский хоккеист и тренер.
 Кунгурцев, Евгений Максимович (1921—2000) — участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза.
 Кунгурцев, Юрий Васильевич (1936—2003) — русский советский казахстанский писатель, журналист.

 Кунгурцева, Вероника Юрьевна — современная русская писательница.

Примечания